El torneig d'Estrasburg 2010, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 22 de maig de 2010 al Centre Sportif de Hautepierre a Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2010
WTA Tour 2010